Боковское сельское поселение — муниципальное образование в Боковском районе Ростовской области.

Административный центр поселения — станица Боковская, которая является также и районным центром.

География 
Боковское сельское поселение на севере граничит с Кружилинским и Калининским сельскими поселениями Шолоховского района, на востоке граничит с Волгоградской областью, на юге граничит с Краснокутским и Земцовским сельскими поселениями, на западе граничит с Каргинским и частично с Земцовским сельскими поселениями.

История 
Исторически территория сельского поселения относится к Боковскому юрту Верхне-Донского округа (согласно административному делению 1918 года).

В июне 2000 года из состава Каргинского сельсовета в состав Боковского сельсовета (предшественника Боковского сельского поселения) был передан хутор Коньков.

Боковское сельское поселение создано в 2005 году на территории бывшего Боковского сельсовета и с тех пор существует в неизменных границах.

Административное устройство 
В состав Боковского сельского поселения входят:
 станица Боковская,
 хутор Астахов,
 хутор Белавин,
 хутор Горбатов,
 хутор Дубовой,
 хутор Дуленков,
 хутор Ильин,
 хутор Коньков.

Население

Экономика 
На территории сельского поселения действуют два промышленных предприятия — ООО «Боковский хлебозавод» и ООО «Бок-Дон», 7 коллективных хозяйств, 60 организаций и учреждений.

Примечания

См. также 
 Административное деление Ростовской области

Ссылки 
 Официальный сайт
 Административное деление Боковского района

Муниципальные образования Боковского района
Сельские поселения Ростовской области